Al Marj kan syfta på följande platser:

Libyen 

 Al Marj (ort), distriktshuvudort, 
 Al Marj (distrikt), 

Robotskapade Libyenförgreningar